Deux sous-familles zoologiques portent le nom de Macroglossinae :

 Macroglossinae Gray, 1866, une sous-famille de chauves-souris
 Macroglossinae Harris, 1839, une sous-famille de papillons de la famille des Sphingidae

Homonymie de taxons en biologie
Homonymie en zoologie
Sous-famille d'animaux (nom scientifique)